Сидоряк — українське прізвище.

 Сидоряк Микола Іванович — один з керівників комуністичного і робітничого руху на Закарпатті.
 Сидоряк Микола Миколайович — письменник.
 Сидоряк Семен Дмитрович — український педагог та громадський, спортивний дяч.

Українські прізвища